Кутамыш — топоним в Пермском крае:

 Кутамыш — река, приток Сылвы.
 Кутамыш — деревня в Чусовском городском округе.
 Кутамыш — посёлок железнодорожной станции в Чусовском городском округе.